Baumgarten, német családnév

 Földrajzi nevek
 Ausztria
 Baumgarten an der March
 Baumgarten im Burgenland (Sopronkertes, horvátul; Pajngrt), község Ausztriában
 Lengyelország
 Braszowice német neve
 Dębowiec német neve
 Ogródki német neve
 Sady német neve
 Włodzisław német neve
 Románia
 Bongárd német neve
 Fakert német neve
 Szászbongárd német neve